Medeleni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Medeleni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Medeleni (Iași), Dorf im Kreis Iași

 in der Republik Moldau:
 Medeleni (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni